El término Catedral de Santa Catalina puede referirse a:

Catedral de Santa Catalina de Alejandría de Cartagena de Indias, en Colombia.
Catedral de Santa Catalina de Ricci (Guantánamo), en Cuba.
Catedral de Santa Catalina (Cajamarca), en Perú.
Catedral de Santa Catalina (Utrecht), en Holanda.
Catedral de Santa Catalina (Krasnodar), en Rusia.
Catedral de Santa Catalina (Ekaterimburgo), en Rusia.
Catedral de Santa Catalina (Pushkin), en Rusia.
Catedral de Santa Catalina (Súdogda), en Rusia.
Catedral de Santa Catalina (Goa), en India.
Catedral de Santa Catalina (Kingisepp), en Estonia.
Catedral de Santa Catalina de Siena (Allentown), en Estados Unidos.